Niemcy:
 Kassel-Harleshausen – okręg administracyjny Kassel
 Kassel-Harleshausen – przystanek kolejowy w Kassel